Lorenzana hace referencia a varios artículos:

Localidades
Lorenzana (Pisa), municipio de la provincia de Pisa, Italia;

En España
Lorenzana (León), pedanía del municipio de Cuadros, Castilla y León;
Lorenzana (Lugo), municipio en Galicia;

Personas
Sarah Lorenzana, escritora;
Manuel de Robles Lorenzana, gobernador de Paraguay;
Juan Álvarez de Lorenzana, político, periodista y noble español
JoAnne Lorenzana, cantante filipina;
Francisco de Lorenzana, historiador, liturgista y humanista español ilustrado;